Abstynenci – nazwą tą określano niektórych uczniów Maniego (Manesa), twórcy manicheizmu oraz Tacjana Syryjczyka. Powodem była wstrzemięźliwość narzucana przez przywódców na „wybranych”.

Bibliografia 
 Hervé Masson; Słownik herezji w Kościele katolickim; Katowice 1993; Wydawnictwo „Książnica”

Chrześcijaństwo starożytne
Grupy religijne
Herezje wobec katolicyzmu